malik – w Indiach, tytuł przyznawany osobistościom państwa muzułmańskiego oraz ludziom zasłużonym dla nauki

W Polsce:
 Malik – przysiółek wsi Ruda Pilczycka w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka 

W Chorwacji:
 Malik – wieś w żupanii karlowackiej, w gminie Bosiljevo

Zobacz też 
 Maliki, Malikowa, Malikówka
 Dolne Maliki, Górne Maliki